Stary Majdan peut désigner :

Toponymie 
en Pologne
 dans la voïvodie de Lublin
 Stary Majdan, un village dans le powiat de Biłgoraj
 Stary Majdan, un village dans la gmina de Rejowiec
 Stary Majdan, un village dans le powiat de Włodawa
 Stary Majdan, un village dans la gmina de Wojsławice

 dans la voïvodie de Podlachie
 Stary Majdan, un village